Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2018/19 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 2018/19 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Grundsätzlich ist die Zahl der gemeldeten Spieler für die Mannschaften der Elitserien nicht begrenzt, und auch während der Saison sind noch Nachmeldungen möglich. Während Schack 08 mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim Lunds ASK 15 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 121 Spieler zum Einsatz, von denen 29 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Jonathan Westerberg (Stockholms SS) mit 7 Punkten aus 9 Partien. Je 6,5 Punkte erreichten Björn Ahlander (Lunds ASK), Arturs Neikšāns (SK Rockaden Stockholm) und Jacek Gdański (Eksjö SK), wobei Ahlander 8 Partien spielte, Neikšāns und Gdański je 9. Mit Joel Eklund (Limhamns SK), Hugo van Hengel, Anton Darnell (beide Stockholms SS), Erik Norberg, Johan Kretz, Ludvig Carlsson und Baldur Teodor Petersson (alle Västerås SK) erreichten sieben Spieler 100 %, von diesen spielten Norberg und Kretz je zwei Partien, die übrigen genannten je eine, wobei Petersson bei seinem einzigen Einsatz kampflos gewann.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel beim ersten Saisoneinsatz; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl beim ersten Saisoneinsatz; bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die zu diesem Zeitpunkt gültige (schwedische) LASK-Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste beim ersten Saisoneinsatz; BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, EGY = Ägypten, ESP = Spanien, EST = Estland, FIN = Finnland, IRQ = Irak, LAT = Lettland, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, SWE = Schweden, TUR = Türkei
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Lunds ASK

Wasa SK

Limhamns SK

Stockholms Schacksällskapet

Västerås Schackklubb

SK Rockaden Stockholm

Farsta SK

Eksjö SK

Schack 08

SK Rockaden Umeå

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 

 Ergebnisse auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2018
Schach 2019